Николай Хле́бников:
 Хлебников, Николай Геннадьевич (1903—1994) — советский русский писатель, педагог и краевед.
 Хлебников, Николай Иванович (1840—1880) — русский юрист и педагог.
 Хлебников, Николай Михайлович (1895—1981) — генерал-полковник артиллерии, Герой Советского Союза.